Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Glechoma hederacea
 el nombre común de la planta Hedera helix